Schmidlechner ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Schmidlechner (* 1972), österreichischer Landtagsabgeordneter (SPÖ)
 Matthäus Schmidlechner (* 1976), österreichischer Opern- und Konzertsänger